Бори́с Миха́йлович Клосс (род. 19 декабря 1932, Москва) — советский и российский историк, источниковед, археограф и палеограф. Кандидат физико-математических наук (1960), доктор исторических наук (1989).

Ведущий научный сотрудник Центра истории религии и церкви Института российской истории РАН. Действительный член РАЕН (2002). Почётный доктор Европейского университета (2003). Член Международной ассоциации древнеславянских исследований (1992).

Биография 
Б. М. Клосс родился 19 декабря 1932 года в Москве в семье военнослужащего.

В 1956 году окончил механико-математический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. В 1958 году стал младшим научным сотрудником Научно-исследовательского института автоматики. В 1959 году окончил аспирантуру, а в 1960 году стал кандидатом физико-математических наук, защитив диссертацию по теме «Предельные теоремы теории вероятностей на бикомпактных группах».

С 1962 года стал старшим научным сотрудником НИИ автоматики, а с 1971 года старшим научным сотрудником Института истории СССР АН СССР. Тема его докторской диссертации: «Никоновский свод и русские летописи XVI—XVII вв.» (специальность 07.00.09 — историография, источниковедение и методы исторического исследования).

С 1989 года Борис Михайлович — ведущий научный сотрудник Института истории АН СССР (РАН). В 1980—1990-х годов он одновременно преподавал в МГУ, МГИАИ, МФТИ.

Член Учёных советов Центрального музея древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева и Сергиево-Посадского историко-художественного музея-заповедника. Он читал лекции по источниковедению и истории древнерусской литературы: в Калифорнийском университете (США, Лос-Анджелес), Познанском и Гданьском университетах (Польша), университете г. Тромсе (Норвегия), на историческом факультете Ярославского университета и в Гуманитарном центре Физико-технического института.

Один из крупнейших специалистов в России и в мире по истории русской агиографии.

Награды 
 Лауреат Макарьевской премии в номинации «История Православной Церкви» за работу «Житие Сергия Радонежского»
 Памятный знак «Малый серебряный крест имени Ярослава Мудрого» за высокие достижения в профессиональной и общественной деятельности и в связи с активным участием в подготовке мероприятий по празднованию 1000-летия города Ярославля.
 Золотая медаль Российской академии образования «За достижения в науке».

Критика 
Монография Б. М. Клосса «Избранные труды. Т. 1. Житие Сергия Радонежского: Рукописная традиция. Жизнь и чудеса. Тексты» подверглась жесткой критике со стороны филологов и историков. А. Г. Бобров, Г. М. Прохоров и С. А. Семячко выступили с коллективной рецензией под заглавием «Имитация науки». По мнению авторов, рецензируемая книга отличается «неуважением автора к источнику», «неуважением автора к коллегам» и «безудержной фантазией при конструировании собственных выводов». В тексте рецензии работа Клосса сравнивается с «гуманитарными откровениями „академика Фоменко“».

В. А. Кучкин в статье «Антиклоссицизм» полемически сравнил научную ценность этой же книги Б. М. Клосса с «указаниями по созданию вечного двигателя». Как пишет Кучкин, автор книги «не умеет прочесть текст, который взялся истолковывать, а потому не понимает его».

Труды 
Область его научных исследований: источниковедение истории Средневековой Руси; математические методы в исторических исследованиях.

Клосс Б. М. является ответственным редактором, составителем и автором предисловий к новой серии изданий томов Полного собрания русских летописей, автором «Кодикологического исследования „автографа“ Яна Длугоша» и «Русских источников I—VI книг Анналов Длугоша» (в книге: Щавелева Н. И. Древняя Русь в «Польской истории» Яна Длугоша. М., 2004).

Книги 
 
 
 
 Клосс Б. М. О происхождении названия «Россия». — М.: Языки славянской культуры, 2012. — 150 с. 
 Клосс Б. М., Новикова Н. Н. Н. Г. Чернышевский во главе революционеров 1861 года: Некоторые итоги и перспективы исслед. — М.: Наука 1981. — 319 с.

Статьи

Коллективные монографии 
Он принимал участие в составлении коллективных монографий:
 Памятники Куликовского цикла. М.,1998.
 Монашество и монастыри в России. М.,2002.
 Письменные памятники истории Древней Руси. СПб., 2003.
 Троицкий собор Троице-Сергиевой Лавры. СТСЛ, 2003.
 Успенский собор в Ярославле. Ярославль, 2007.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Б. М. Клосс на сайте Института российской истории РАН 
 XVII Межрегиональная краеведческая конференция. г. Владимир, 20 апреля 2012 г.
 В Московской духовной академии прошла конференция, посвященная преподобному Сергию Радонежскому 
 Ярославский герб — глазами московских историков 
 VIII Чтения по истории и культуре древней и новой России. 9 — 13 ноября 2010 года
 Заседание Круглого стола, посвященного предстоящему празднованию 1150-летия зарождения российской государственности в Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике
 Труды Б. М. Клосса 
 Книги Б. М. Клосса в Библиотеке Якова Кротова 
 Книги Б. М. Клосса на РусАрх 

Историки СССР
Историки России
Палеографы России
Сотрудники Института российской истории РАН
Преподаватели исторического факультета МГУ
Преподаватели Российского государственного гуманитарного университета
Преподаватели Московского физико-технического института
Лауреаты Макарьевской премии
Сотрудники ИПУ РАН
Члены РАЕН